Алюми́ниевые мосты́ — мосты, основным конструкционным компонентом которых является алюминий.

История 

 1933 год — Первый алюминиевый настил моста был установлен в американском (США) городе Питсбург (Pittsburgh).
 1946 год — Первый полностью алюминиевый мост был построен вблизи города Массена (Massena) в американском штате Нью-Йорк.
 Этот железнодорожный мост первоначально был построен как двухколейный стальной мост.
 В 1946 году пролёт длиной 30,5 м был заменён на клёпаную пластинчато-балочную алюминиевую конструкцию из сплава 2014.
 Эта железная дорога не была магистральной: она служила для местного завода по выплавке алюминия.
 1946—1963 годы — в этот период в Северной Америке было построено 9 мостов;
 8 из них ещё стоят.

Алюминиевые мосты в Европе 
 В Европе первый алюминиевый мост датируется 1949 годом (Сатерленд (Sutherland), Великобритания).
 1949—1986 годы — было построено ещё 35 мостов;
 большинство из них: между 1950 и 1970 годами.
 В Нидерландах:
 1955 год — первый алюминиевый мост был сооружён в Амстердаме
 1961 год — ещё один был сооружён вблизи города Анна-Полона (Anna Paulowna).
 Кроме того, на двух мостах старый настил был заменён на алюминиевый: 
 1958 год — один в Амстердаме и
 1985 год — один в Роттердаме.

Упадок 
 1970—1995 года — по всей планете за этот период было построено всего лишь несколько алюминиевых мостов.

1995 год 
В 1995 году в мире возродился интерес к алюминиевым мостам: в Соединенных Штатах, а также в Европе и Японии, были предприняты новые инициативы по разработке и продвижению конструкций алюминиевых мостов.

В Европе (в частности, в Норвегии и Швеции), было установлено около 80 алюминиевых настилов мостов, которые заменили старые деревянные или бетонные (железобетонные) настилы.

Характеристики

Достоинства 
 Вес — ниже.
 Транспортные расходы — ниже.
 Стоимость — ниже.
 Долговечность — выше.
 Морозостойкость — высокая.
 Устойчивость к коррозии — выше.

Недостатки 
 Низкий модуль упругости алюминия:
 повышенные прогибы,
 увеличение риска вибрации и
 склонность к потере устойчивости.
 Склонность к усталостным разрушениям:
 переменные нагрузки имеют более высокие значения по сравнению с постоянными нагрузками;
 усталостная прочность алюминия примерно в два раза ниже, чем у стали.
 Риск гальванической коррозии при прямом контакте между алюминием и сталью.

Еврокоды для алюминиевых мостов

Некоторые алюминиевые мосты 
 Коломенский мост
 Мост Арвида

Литература 
 «Aluminium Bridges – Past, Present and Future» // T. Siwowski – Structural Engineering International 4/2006.

Ссылки 
 В. Трищенко. Алюминиевые мосты: спрос отстаёт от предложения.
 Алюминиевые мосты // Первый алюминиевый мост.
 Алюминий и мосты высоких технологий.
 ...были и неудачи. Пролёт автодорожного моста через реку Рузу в Подмосковье был изготовлен из дюралюминия — достаточно прочного, но значительно менее стойкого к коррозии сплава. В итоге, меньше чем за год под воздействием антигололёдных реагентов сооружение пришло в полную негодность. // Еще одной причиной отказа от использования алюминиевых конструкций стала их высокая стоимость по сравнению со сталью.

Алюминиевые мосты